Brusnik je lahko:
 Brusnik, Ivanjica (Srbija)
 Brusnik, Zaječar (Srbija)
 Brusnik, Hrvaška
 Brusnik (otok)